Matt Maiellaro (1966) – sceneggiatore, produttore televisivo, regista e musicista statunitense
 Pietro Maiellaro (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano